

Cinema 
 Formula per un delitto (Murder by Numbers) – film del 2002 diretto da Barbet Schroeder

Musica 
 Murder by Numbers – canzone dei The Police del 1983

Videogiochi 
 Murder by Numbers – videogioco del 2020